Blockanlage bezeichnet:

 den Versuchsaufbau von Feldversuchen mit Pflanzen, Blockanlage (Feldversuch)
 die Anordnung von Gebäuden Blockanlage (Architektur)